

Cinéma 
Les Blouses blanches est le titre de plusieurs films :
 Les Blouses blanches, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1912 ;
 Les Blouses blanches, titre français du film américain  réalisé par Phil Karlson, sorti en 1961 ;